Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1984/85 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 25. August 1984 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 19. Mai 1985 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1984/85 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison in drei Gruppen unterteilt. Dabei spielten in den „Gruppen A und B“ (A Grubu) 16 Mannschaften und in der „Gruppe C“ jeweils 17 Teams um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die im Sommer 1984 wieder eingeführten damals drittklassigen TFF 3. Lig.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den zwei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen stiegen in die damals drittklassigen regionalen Amateurligen ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 40 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Adana Demirspor, Adanaspor, Karagümrük SK und die sechs Aufsteiger aus den damals drittklassigen regionalen Amateurligen Kahramanmaraşspor, Sivasspor, Tarsus İdman Yurdu Erkutspor, Yeni Salihlispor, Demir Çelik Karabükspor, Babaeskispor hinzugekommen.

Rizespor erreichte die Meisterschaft der Gruppe A und schaffte damit nach vierjähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der Süper Lig. In der Gruppe B erreichte Kayserispor die Meisterschaft und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Süper Lig. Samsunspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg damit nach einem Jahr wieder in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende waren aus der Gruppe A die Mannschaften Elazığspor, Şanlıurfaspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Kütahyaspor, Sitespor und aus der Gruppe C sind die Mannschaften Süleymaniye Sirkeci SK, Alibeyköyspor abgestiegen.

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe C

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1984/85 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1984/85 auf mackolik.com (türkisch)

1984/85
Fußballsaison 1984/85